Radonjić est un patronyme serbo-monténégrin porté notamment par :

 Boško Radonjić (1943-2011), nationaliste serbe et gangster américain
 Dejan Radonjić (né en 1970), joueur et entraîneur monténégrin de basket-ball ;
 Ivana Radonjić (né en 1991), joueuse de volley-ball serbe ;
 Nemanja Radonjić (né en 1996), footballeur international serbe ;
 Srđan Radonjić (né en 1981), footballeur monténégrin.

 Toponymie
 Radonjić, localité du Kosovo.

Homonymie de patronyme serbe